Maria Magdalena av Österrike kan syfta på:

* Maria Magdalena av Österrike (1589–1631)
 Maria Magdalena av Österrike (1689–1743)